Иасон — мужское имя греческого происхождения:

 Иасон — один из 70 апостолов.
 Иасон — христианский мученик из дружины святого Хрисанфа и Дарии.

 Иасон (Никольский) (1779—1830) — архимандрит Русской православной церкви, настоятель Толгского Введенского монастыря

См. также 
 Ясон (значения)